Abu Kanu ist der Name folgender Personen:

* Abu Kanu (Rebellenführer) († 1992), sierra-leonischer Rebellenführer
 Abu Kanu (Fußballspieler, 1972) (* 1972), sierra-leonischer Fußballspieler
 Abu Kanu (Fußballspieler, 1991) (* 1991), sierra-leonischer Fußballspieler